Хасдрубал (Hasdrubal; оригинално на финикийски: Azruba'al) е пуническо име на картагенски военачалници (рабимаханати) от Пуническите войни:

 Хасдрубал I, регент и владетел на Картаген (530 пр.н.е. – 510 пр.н.е.);
 Хасдрубал, син на Хамилкар – който бил пунийски strategus по време на Тимолеон от Сиракуза
 Хасдрубал, син на генерал Хано, губи през Първата пуническа война в 250 пр.н.е. битката на Сицилия против римляните;
 Хасдрубал (* 270 пр.н.е.; † 221 пр.н.е.), наричан Хасдрубал Красивия, е зет на Хамилкар Барка и основател на Картахена в Иберия /сега Испания/;
 Хасдрубал Барка († 207 пр.н.е.), син на Хамилкар Барка и брат на Ханибал и Магон Барка;
 Хасдрубал Гискон († 202 пр.н.е.), син на военния предводител Гискон, който се бие срещу римляните през Втората пуническа война;
 Хасдрубал, офицер на Ханибал и участник в битката при Кана през 216 пр.н.е. по време на Втората пуническа война;
 Хасдрубал Боетарх е последният картагенски рабимаханат, сражавал се в 150 пр.н.е. против царя на Нумидия Масиниса и военен предводител през Третата пуническа война. Върховен военачалник в битката за Картаген.